RIP poate însemna:
abrevierea expresiei în limba latină requiescat in pace (odihnească-se în pace)
abrevierea în limba engleză a Routing Information Protocol (Protocolul de Rutare a Informației)
Rest In Peace (odihneste-te in pace,in limba engleza) 

Dezambiguizare